Prausnitz  bezeichnet: 

Ortschaften
 Prusice (ehemals Prausnitz im Landkreis Militsch, Niederschlesien), eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Personen
 Alice Prausnitz (1906–1996), deutsche Juristin und Frauenrechtlerin, erste Landgerichtsdirektorin der Nachkriegszeit
 Carl Prausnitz (1876–1963), Entdecker der allergischen Sofortreaktion; siehe: Prausnitz-Küstner-Versuch
 Frederik Prausnitz (1920–2004), deutsch-amerikanischer Dirigent
 John M. Prausnitz (* 1928), deutsch-amerikanischer Thermodynamiker
 Wilhelm Prausnitz (1861–1933), deutscher Mediziner und Hygieniker